Une poivrière (ou un poivrier) est un récipient destiné à recevoir du poivre.
Une poivrière, en architecture, est une guérite de maçonnerie à toit conique.
Une poivrière est un type d'arme à feu à canons tournants (4 à 8), apparu vers 1830.